Кецкарови е голям патриотичен български род от Охрид. Членове на фамилията са видни български общественици, възрожденци, просветни дейци, революционери и търговци от Македония. Известни представители на рода са търговецът Сотир Кецкаров, общественикът и революционер Антон Кецкаров, художникът и скулптор Методи Кецкаров, офицерът от Българската армия Владимир Кецкаров, академик Владимир Топенчаров и други. Димитър Кецкаров на 19 години от Охрид служи в Нестроевата рота на 6 охридска дружина на Македоно-одринското опълчение.

Сотир Кецкаров се жени за Деспина Робева от големия охридски род Робеви и по този начин сродява двете фамилии.

Кецкарови основават търговска къща в родния си град, като след това основават и чуждестранни клонове. Фамилията е сред големите производители на кожи в Охрид.

Родът Кецкарови участва дейно в борбата за запазване на българщината в Охридско. След смъртта на охридския митрополит Йоанакий в 1859 година братя Кецкарови заедно с други видни охридчани предприемат енергични мерки, за да не допуснат назначаването на негово място на грък – митрополит Мелетий, но неуспешно.

По-късно фамилията е разселена в Битоля, София и други.

В 2005 година по случай 140 години от рождението на Антон Кецкаров и 100 години от рождението на Методи Кецкаров в Националния исторически музей в София е организирана изложба на снимки и документи „Охридският род Кецкарови“.

Родословие

Бележки